Ferida ist der Familienname folgender Personen:

 Margarete Ferida (1877–nach 1922), deutsche Schauspielerin
 Luisa Ferida (1914–1945), italienische Schauspielerin